Autore di libri di divulgazione a carattere storico per ragazzi.

Il nome è un omaggio allo scrittore pavese Mino Milani che negli anni '60 e '70 sul Corriere dei Piccoli (poi Corriere dei Ragazzi) usava spesso lo pseudonimo di Piero Selva.

I libri di Gino Selva sono pubblicati dalla casa Editrice La Ginestra dell'Aquila.

Opere 
Il Romanzo di Giulio Cesare, 2003, La Ginestra Editrice. ISBN 88-8481-013-2  
Il Romanzo di Lorenzo il Magnifico, 2002, La Ginestra Editrice. ISBN 88-8481-004-3

Collegamenti esterni